La Cellette ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 La Cellette (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme
 La Cellette (Creuse) im Département Creuse

Siehe auch:
 La Celette, Gemeinde im Département Cher